Nickelshorst ist ein deutscher Ortsname:
 Nickelshorst, bis 1938 Galkowen-Nikolaihorst, Dorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Gałkowo, Dorf in der Stadt- und Landgemeinde Ruciane-Nida im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Nickelshorst, bis 1938 Nikolaihorst, Försterei im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Mościska (Piecki), Forstsiedlung in der Gemeinde Piecki im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen